Odniesienie port lotniczy Belfast może dotyczyć jednego z dwu lotnisk komunikacyjnych obsługujących Belfast:

 port lotniczy Belfast-International – 21 km od centrum, we wsi Aldergrove. Główny międzynarodowy port lotniczy miasta.
 port lotniczy Belfast-City George Best – 3 km od centrum, w granicach miasta. Obsługuje przeważnie loty krajowe do miast Wielkiej Brytanii i do Republiki Irlandii